Огородня Гомельская () — деревня в Кормянском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 20 км на юго-восток от районного центра Добруш, в 45 км от Гомеля, в 12 км от железнодорожной станции Закопытье, расположенной на линии Гомель — Унеча.

Водная система

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге Кузьминичи — Добруш.

В деревне 48 жилых домов (2004 год). Планировка — длинная и короткая параллельных улицы, ориентированных с юго-запада на северо-восток. Эти улицы пересекает слегка выгнутая улица. Застройка двухсторонняя, деревянными домами.

Улицы 
 Калинина
 Ленинская
 Набережная
 Советская

Экология и природа 
На западе деревня граничит с урочищем Круглое.

История 
По письменным источникам деревня известна с XVIII века находилась в составе Речицкого повета Минского воеводства ВКЛ. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи в Гомельской волости Белицкого повета Могилёвской губернии. С 1775 году деревня находилась во владении фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича. В 1798 году в Добрушской экономии Гомельского имения.

Со 2-й половины XIX века работали хлебозапасный магазин и пенькотрепальная мастерская. В 1897 году — 3 молитвенных староверческих дома, 3 пенькотрепальни, ветряная мельница, кирпичный завод, 20 лавок, 2 корчмы. В 1907 году в деревенской школе было 120 учеников.

С 1908 года по 9 мая 1923 года центр Кормянской волости Гомельского повета.

С 1910 года работал телеграф.

15 июня 1920 года при пожаре сгорело 38 дворов.

С 8 декабря 1926 года центр Огородня-Гомельского сельсовета Добрушского, с 4 августа 1927 года Тереховского, с 12 февраля 1935 года Добрушского районов Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

С 1926 года в деревне работали начальная школа и отделение связи. Входила в состав Круговец-Калининского сельсовета Краснобудского района Гомельского округа.

В 1929 году организован колхоз «Красный ударник». В деревне находились паровая мельница, 3 ветряных мельницы, конная круподробилка, кузница.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты сожгли деревню и убили 11 жителей. В боях за деревню в сентябре 1943 года погибли 37 воинов и 1 партизан, они были похоронены в братской могиле в центре деревни.

В 1959 году деревня находилась в составе колхоза «Оборона» с центром в деревне Корма. Размещались средняя школа, библиотека, родильный дом, аптека, больница, ветеринарный участок, отделение связи, сепараторный пункт, швейная мастерская.

Население

Численность 
2004 год — 48 дворов, 98 жителей

Динамика 
 1788 год — 146 жителей
 1798 год — 240 жителей
 1816 год — 64 двора
 1834 год — 95 дворов, 438 жителей
 1848 год — 125 дворов
 1881 год — 196 дворов, 583 жителя
 1897 год — 410 дворов, 2398 жителей
 1908 год — 2604 жителя
 1959 год — 786 жителей (согласно переписи)
 1993 год — 104 двора, 150 жителей
 2004 год — 48 дворов, 98 жителей

Достопримечательность 

 Здание бывшего купеческого дома (XIX в.) — 
 Старообрядческое кладбище
 Братская могила (1943 г.)  
 Памятный знак на месте храма ("На этом месте находился храм в честь святителя Николая Чудотворца. Построен в 1836 г. Сожжён в 1956 г.") 
 "Сквер единства". Открыт 17.09.2022 ко Дню народного единства

Утраченное наследие 

 Свято-Николаевская церковь  (2-я пол. XIX в.) — в церкви служил в 1876—1912 гг. служил Иоанн Кормянский

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района